Slovo městečko má více významů

obecný význam
 městys, druh obce
 zdrobnělina od slova město neboli malé město – maloměsto

v názvech několika lidských sídel
 Městečko (okres Rakovník), obec v okrese Rakovník (Městečko u Křivoklátu)
 Městečko (Chotýšany), část obce Chotýšany v okrese Benešov
 Městečko (Nespeky), část obce Nespeky v okrese Benešov
 Nové Městečko (Čerčany), část obce Čerčany v okrese Benešov, v sousedství nespeckého Městečka
 Olbramovice Městečko, část obce Olbramovice v okrese Benešov
 Městečko Trnávka, obec v okrese Svitavy
 Nové Městečko (Dlouhá Ves), část obce Dlouhá Ves v okrese Klatovy
 Nové Městečko (Nečtiny), část obce Nečtiny v okrese Plzeň-sever

v literatuře
 Městečko na dlani, próza českého spisovatele Jana Drdy

v kinematografii
 Městečko na dlani (film), český film z roku 1942 natočený podle prózy Jana Drdy
 Městečko Twin Peaks, americký televizní seriál
 Městečko South Park, americký animovaný seriál